Primera División 2020 (Uruguay) - voetbalseizoen gespeeld in Uruguay
 Primera División 2020 (Venezuela) - voetbalseizoen gespeeld in Venezuela
 Primera División 2020 (Chili) - voetbalseizoen gespeeld in Chili